est la formule brute de plusieurs espèces chimiques :
 le dioxyde d'azote, de formule  (numéro CAS : ) ;
 l'anion nitrite, de formule  (pas de numéro CAS) ;
 le cation nitronium, de formule  (pas de numéro CAS) ;
 le radical nitryle, de formule  (pas de numéro CAS).

Composé de l'azote